Сент-Луис Кардиналс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 62 матча в 143 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 2
 Поражений: 3
 Процент побед: 40
 Очков набрано: 24
 Очков пропущено: 27

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 149

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 135

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 97
 Очков пропущено: 122

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 96
 Очков пропущено: 104

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 111

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 4
 Очков пропущено: 10

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сент-Луис Кардиналс
МЛБ в сезоне 1995